Hanžeković Memorial 2010 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się w Zagrzebiu 1 września 2010 roku. Zawody były ostatnią odsłoną cyklu World Challenge Meetings.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 
 
 
 

2010 w lekkoatletyce
Hanžeković Memorial
2010 w Chorwacji